Красноарме́йский сельсове́т (се́льский сове́т)

Российская Федерация 

 сельсовет Красноармейский — административно-территориальная единица (сельсовет) и муниципальное образование (сельское поселение) Кизлярского района Дагестана.
 сельсовет Красноармейский Кировского района Махачкалы, до 2002 года.
 Красноармейский сельсовет — упразднённые административно-территориальная единица и муниципальное образование Панкрушихинскомго района Алтайского края, сельсовет объединён с Зятьковским сельсоветом.
 Красноармейский сельсовет — прежнее название ряда административно-территориальных единиц и муниципальных образований, именующихся теперь Красноармейское сельское поселение.

Украина 

Красноарме́йский се́льский либо поселко́вый либо городско́й сове́т на территории УССР/Украины, названный в честь Красной армии, может означать:

 Красноармейский Первый сельский совет (либо Червоноармейский Первый) — входил до 2016 года в состав Волчанского района Харьковской области; админцентр — Первое Красноармейское (с 2016 — Симоновка).
 Красноармейский Второй сельский совет (либо Червоноармейский сельский совет) — входил до 2016 года в состав Волчанского района Харьковской области; админцентр — село Второе Красноармейское (с 2016 — Кирилловка).
 Красноармейский поселковый совет (Красноармейский район) — Запорожская область, Красноармейский район (Запорожская область) (1939—1966); админцентр — Красноармейское (с 1966 — Вольнянск).
 Красноармейский сельский совет (Луганская область) (либо Червоноармейский) — Луганская область, Белокуракинский район; админцентр — Красноармейское (Луганская область) (с 2016 — Мирное (Белокуракинский район).
 Красноармейский сельский совет (Донецкая область)/ДНР — Новоазовский район; админцентр — село Красноармейское (Новоазовский район).
 Красноармейский городской совет — горсовет города Красноармейск (Донецкая область) (с 2016 — Покровск).

Упразднены в 2020 году.

Крым 

 Красноармейский сельский совет (крымскотат. Mırza Qoyaş köy şurası) — сельский совет в украинской версии Автономной Республики Крым.

Упразднён в 2014 году с переходом Крымского полуострова под юрисдикцию Российской Федерации, на его месте образовано Красноармейское сельское поселение.

См. также 
 Красноармейский сельсовет (значения)
 Красноармейское сельское поселение
 Червоноармейский сельсовет
 Красногвардейский сельсовет

Примечания